Venustoraphidia är ett släkte av halssländor. Venustoraphidia ingår i familjen ormhalssländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormhalssländor
Venustoraphidia